Горицкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Горицкое сельское поселение — входит в Кирилловский район

Тверская область
 Горицкое сельское поселение — входит в Кимрский район